Arlecchino, de Italiaanse naam voor het personage Harlekijn.
Arlecchino (prijs), een Nederlandse theaterprijs voor beste mannelijke bijrol.